Iredell ist der Name folgender Personen:

 James Iredell (Richter) (1750–1799), US-amerikanischer Jurist
 James Iredell (1788–1853), US-amerikanischer Politiker und Gouverneur von North Carolina

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Iredell County Verwaltungseinheit in North Carolina
 Iredell (Texas)